La Cumparsita puede referirse a:
 La cumparsita, tango de Gerardo Matos Rodríguez estrenado en 1917.
 La cumparsita, película argentina de 1947, dirigida por Antonio Momplet.
 La cumparsita, película argentina-española de 1961, dirigida por Enrique Carreras.
 La Cumparsita Rock 72, banda musical argentina.
 La Cumparsita, calle de Montevideo en los barrios Palermo y Barrio Sur.